Pachia Ammos (griechisch Παχεία Άμμος ‚breiter Sand‘) steht für:

 Pachia Ammos, Dorf und Ortsgemeinschaft in der Gemeinde Ierapetra, Region Kreta
 Pachia Ammos, ein Strand bei Phalasarna an der Westküste Kretas
 Pachia Ammos, ein Strand auf Samothraki, Region Ostmakedonien und Thrakien